Антон Ондруш — один з найкращих футболістів словацького футбольного клубу «Слован» та центральних захисників Європи 70-х років ХХ століття, чемпіон Європи 1976 року.
 Шимон Ондруш — словацький мовознавець та педагог.
 Луція Ондрушова — словацька футболістка, «FK Bohemians Praha».